Niels Andersen kan syfta på:

Niels Andersen (kapten) – en friskyttekapten
Niels Andersen (skådespelare) – född 1942, skådespelare